wieloryb – potoczna nazwa niektórych ssaków z rzędu waleni
 Wieloryb – gwiazdozbiór
 Wieloryb – wapienna skała w Zegarowych Skałach
 Wieloryb – bułgarski film fabularny z roku 1967
 Wieloryb – amerykański film fabularny z roku 2022